Pierre Blanc peut désigner :
 Pierre Blanc (1806-1896), homme politique savoyard au Parlement de Turin puis sous la  République française ;
 Pierre Blanc (1902-1986), sculpteur suisse.
 Pierre Blanc (1966), universitaire français, docteur en géopolitique, Ingénieur général en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts, Maître ès sciences (option génétique), rédacteur en chef de la revue Confluences Méditerranée.